U 165 oder U-165 bzw. U165 steht für:

 SM U 165, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 165 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 165, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 

Abkürzung